Employé seul, Darwin désigne généralement le naturaliste anglais Charles Darwin (1809-1882).

Sciences et techniques

Anatomie et biologie 
 Le darwin est une unité de mesure des changements évolutifs.
 La  est une fondation pour la protection des îles Galápagos.
 La journée Darwin est une journée de célébration de la science, autour du .
 La médaille Darwin est une récompense attribuée tous les deux ans à un biologiste par la Royal Society.
 La médaille Darwin-Wallace est une récompense attribuée par la Linnean Society of London.
 La station Charles-Darwin est une station de recherche située sur les îles Galápagos.
 Le tubercule de Darwin est une saillie cartilagineuse plus ou moins accentuée sur le bord libre de l'hélix de l'oreille humaine au niveau de sa partie postéro-supérieure ; c'est une anomalie congénitale.
 Le démon darwinien est un organisme hypothétique imaginé dans le cadre d'une évolution sans contrainte.

Plusieurs espèces ont été nommées en hommage à Charles Darwin :
 Cyttaria darwinii, un champignon ascomycète ;
 la grenouille de Darwin (Rhinoderma darwinii), une grenouille originaire du Chili et de l'Argentine ;
 le Koklass de Darwin (Pucrasia macrolopha), une espèce d'oiseaux de la famille des Phasianidae et la seule du genre Pucrasia ;
 le Nandou de Darwin (Pterocnemia pennata), un oiseau d'Amérique, voisin de l'autruche ;
 les pinsons de Darwin, un groupe d'oiseaux des îles Galápagos ;
 le Renard de Darwin (Pseudalopex fulvipes), une espèce de canidés du genre Pseudalopex.
 le Tinamou de Darwin (Nothura darwinii), un oiseau de la famille des Tinamidae vivant dans la Cordillère des Andes.

Astronomie et planétologie 
  est un astéroïde de la ceinture principale.
 Darwin est un cratère lunaire.
 Darwin est un cratère martien.
 Darwin est un télescope spatial de l'Agence spatiale européenne.

Informatique 
 Darwin est un système d'exploitation libre bâti autour du noyau XNU, utilisé entre autres pour des serveurs vidéo.
 Darwin Information Typing Architecture est une architecture XML dédiée à la rédaction, la production et la distribution de la documentation technique.

Physique 
En physique les concepts portant le nom de Darwin font référence à Charles Galton Darwin, petit-fils de Charles :
 les , ou équations de Darwin, décrivent la diffraction des rayons X par les  ;
 l'équation de Darwin-Radau, ou équation de Darwin, est une relation approchée entre le moment d'inertie normalisé d'un objet céleste, sa vitesse de rotation et sa forme ;
 le  décrit l'interaction de deux particules chargées relativistes (au premier ordre en ) ;
 la théorie de Darwin-de Sitter est une approximation de la forme d'équilibre de la Terre.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Le Cauchemar de Darwin est un film documentaire sur la mondialisation et ses conséquences.
 Darwin 2 est une série télévisée française créée par Vincent Amouroux et Franck Pitiot, diffusée à partir de  sur Canal+.
 The Darwin Awards est une comédie américaine inspirée des Darwin Awards, sortie en 2006 ;
 The Genius of Charles Darwin est un documentaire britannique télévisé, écrit et présenté par le biologiste et écrivain Richard Dawkins, diffusé pour la première fois en août 2008 sur Channel 4.

Entreprises 
 Darwin Airline est une compagnie aérienne régionale suisse.
 Darwin Project est un éditeur de jeux de société et de jeux de rôle.

Établissements et institutions 
 Le Darwin College est un des collèges de l'université de Cambridge.
 Le musée Darwin est un musée d'histoire naturelle situé à Moscou (Russie), fondé en 1907.
 L'université Charles-Darwin est une université de Darwin, en Australie.

Littérature et bande dessinée 
 L'Échelle de Darwin est un roman de Greg Bear, publié en 1999.
 L'Épée de Darwin (Darwin's Blade) est un roman policier de Dan Simmons, publié en 2002.
  est un livre de vulgarisation scientifique de Stephen Jay Gould, publié en 1977.
 Darwin est le nom de code d'un membre des X-Men, équipe de super-héros de comics.
 Destination Darwin est la onzième histoire de la série Sandy et Hoppy de Willy Lambil, publiée dans le journal Spirou.
 Darwin Watterson dit Darwin est un personnage du monde incroyable de Gumball.

Presse et radiodiffusion 
 Sur les épaules de Darwin est une émission scientifique de Jean Claude Ameisen, diffusée sur France Inter depuis septembre 2010.

Produits 
 Darwin 4081 est un jeu vidéo sur Megadrive, sorti en 1990.

Récompenses 
 Les Darwin Awards sont un prix sarcastique pour des décès (parfois une stérilisation) attribués à la stupidité.

Anthroponyme

Prénom 
Darwin est un prénom, notamment porté par :
 Carlos Darwin Quintero (1987-), un footballeur international colombien ;
 Darwin Andrade (1991-), un footballeur international colombien ;
 Darwin Atapuma (1988-), un coureur cycliste colombien ;
 Darwin Barney (1985-), un joueur de baseball des Blue Jays de Toronto ;
 Darwin Cerén (1989-), un footballeur international salvadorien ;
 Darwin Cook (1958-), un joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Darwin Echeverry (1996-), un athlète espagnol, spécialiste du  ;
 Darwin Joston, pseudonyme de Francis Darwin Solomon (1937-1998), un acteur américain ;
 Darwin Núñez (1999-), un footballer international uruguayen.
 Darwin Ortiz (1948-), un illusionniste américain, spécialiste de la manipulation des cartes ;
 Darwin Pantoja (1990-), un coureur cycliste colombien ;
 Darwin Shaw, un acteur britannique ;
 Darwin Ramos (1994-2012), Serviteur de Dieu, jeune laïc philippin dont le procès de béatification et canonisation est en cours dans le  ;
 Darwin Teilhet (1904-1964), un écrivain et scénariste américain ;
 Darwin Walker (1977-), un joueur américain de football américain ;
 Philippe Darwin Nianga (1977-), plus connu sous le nom de Phil Darwin, un humoriste, acteur et auteur congolais.

Patronyme 

 la famille Darwin-Wedgwood dont, de façon plus restreinte, la famille de Charles Darwin :
 Erasmus Darwin (1731-1802), grand-père de Charles, lui-même naturaliste et médecin,
 Robert Darwin (1766-1848), père de Charles, médecin,
 Charles Darwin (1809-1882), un naturaliste anglais connu principalement pour sa théorie sur l'évolution et l'adaptation des espèces,
 Emma Darwin (1808-1896), femme de Charles,
 Anne Darwin (1841-1851), fille de Charles,
 Etty Darwin (1843-1929), fille de Charles,
 George Darwin (1845-1912), fils de Charles, astronome et mathématicien,
 Charles Galton Darwin (1887-1962), petit-fils de Charles, fils de George, mathématicien, physicien et eugéniste,
 Sarah Darwin (née en 1964), arrière-petite-fille de George, botaniste,
 Francis Darwin (1848-1925), fils de Charles, botaniste britannique,
 Leonard Darwin (1850-1943), fils de Charles, économiste, eugéniste et homme politique,
 Horace Darwin (1851-1928), fils de Charles, ingénieur du génie civil ;
 Ben Darwin (1976-), un joueur de rugby à XV australien ;
  (1948-), un historien britannique ;
 William Darwin Fox (1805-1880), un ministre du culte anglican, naturaliste et cousin germain de Charles Darwin.

Toponyme

Australie 
 Darwin, la capitale et la ville la plus peuplée du Territoire du Nord ;
 Port Darwin, le port de commerce de la ville ;
 le parc national Charles Darwin, un parc national situé au sud-est de Darwin.

Belgique 
 La rue Darwin (), une rue bruxelloise située sur les communes d'Ixelles et de Forest.

Chili 
 le canal de Darwin, un détroit situé dans la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo ;
 la cordillère Darwin, une chaîne de montagne de la cordillère des Andes, en Terre de Feu ;
 l'île Darwin, une île de la Terre de Feu ;
 le mont Darwin, un sommet de la Terre de Feu ;
 la passe de Darwin, un détroit en Terre de Feu constituant le prolongement occidental du canal Beagle.

Équateur 
 le Darwin, un volcan des îles Galápagos ;
 l'arche de Darwin, un îlot inhabité des îles Galápagos ;
 l'île Darwin, une île des îles Galápagos.

États-Unis 
 Darwin, une ville en Californie ;
 Darwin, une ville située dans le comté de Meeker, dans le Minnesota.

France 
 Darwin, un tiers-lieu situé dans l'ancienne caserne Niel, au cœur de l'écoquartier en construction Bastide-Niel, à Bordeaux ;
 la rue Darwin, une voie du  de Paris.

Royaume-Uni 
 l'isthme de Darwin, un isthme reliant les parties nord et sud (Lafonia) de l'île de Malouine orientale (), dans l'archipel des Malouines ;
 les monticules de Darwin, une formation géologique abyssale et corallienne de l'Atlantique Nord, rattachés à l'Écosse.

Uruguay 
 Villa Darwin, une ville située dans le département de Soriano.

Notes et références 

Patronyme anglais